Caisléan an Chaoil steht für folgende Burgruinen im County Down, Nordirland:
 Narrow Water Castle, bei Warrenpoint
 Quoile Castle, bei Downpatrick